Rafael Nadal era o atual octacampeão, mas foi derrotado na final por Novak Djokovic por 2–6, 6–7(1–7).

Cabeças de chave
Os oito primeiros cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

 'Novak Djokovic (Campeão)
 Andy Murray (Terceira rodada)
 Rafael Nadal (Final)
 Tomáš Berdych (Terceira rodada)
 Juan Martín del Potro (Terceira rodada)
 Jo-Wilfried Tsonga  (Semifinais)
 Richard Gasquet (Quartas de final)
 Janko Tipsarević (Segunda rodada)

<li> Marin Čilić (Terceira rodada)
<li> Nicolás Almagro (Segunda rodada)
<li> Gilles Simon (Primeira rodada)
<li> Milos Raonic (Segunda rodada)
<li> Stanislas Wawrinka (Quartas de final)
<li> Juan Mónaco (Terceira rodada)
<li> Andreas Seppi ''(Primeira rodada)
<li> Philipp Kohlschreiber ''(Terceira rodada)

Chave

Finais

Metade superior

Seção 1
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes
|RD1=Primeira rodada
|RD2=Segunda rodada
|RD3=Terceira rodada
|RD4=Quartas de final

|RD1-seed03=
|RD1-team03= M Youzhny
|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04=
|RD1-score04-1=4
|RD1-score04-2=0
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= E Gulbis
|RD1-score05-1=4
|RD1-score05-2=6
|RD1-score05-3=6
|RD1-seed06=WC
|RD1-team06= J Isner
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=2
|RD1-score06-3=3

|RD1-seed07=
|RD1-team07= M Kližan
|RD1-score07-1=4
|RD1-score07-2=0
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=14
|RD1-team08= J Mónaco
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=12
|RD1-team09= M Raonic
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=
|RD1-team10= J Benneteau
|RD1-score10-1=1
|RD1-score10-2=4
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= J Nieminen
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=
|RD1-team12= V Troicki
|RD1-score12-1=1
|RD1-score12-2=2
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=
|RD1-team13= A Dolgopolov
|RD1-score13-1=6
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14= B Tomic
|RD1-score14-1=2
|RD1-score14-2=4
|RD1-score14-3=

|RD2-seed01=1
|RD2-team01= N Djokovic
|RD2-score01-1=4
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=6
|RD2-seed02=
|RD2-team02= M Youzhny
|RD2-score02-1=6
|RD2-score02-2=1
|RD2-score02-3=4

|RD2-seed03=
|RD2-team03= E Gulbis
|RD2-score03-1=0
|RD2-score03-2=6
|RD2-score03-3=3
|RD2-seed04=14
|RD2-team04= J Mónaco
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=3
|RD2-score04-3=6

|RD2-seed05=12
|RD2-team05= M Raonic
|RD2-score05-1=3
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=63|RD2-seed06= 
|RD2-team06= J Nieminen|RD2-score06-1=6|RD2-score06-2=1
|RD2-score06-3=77|RD2-seed07=
|RD2-team07= A Dolgopolov
|RD2-score07-1=6|RD2-score07-2=4
|RD2-score07-3=3
|RD2-seed08=5/WC
|RD2-team08= JM del Potro|RD2-score08-1=1
|RD2-score08-2=6|RD2-score08-3=6|RD3-seed01=1
|RD3-team01= N Djokovic|RD3-score01-1=4
|RD3-score01-2=6|RD3-score01-3=6|RD3-seed02=14
|RD3-team02= J Mónaco
|RD3-score02-1=6|RD3-score02-2=2
|RD3-score02-3=2

|RD3-seed03=
|RD3-team03= J Nieminen|RD3-score03-1=6|RD3-score03-2=4
|RD3-score03-3=77|RD3-seed04=5/WC
|RD3-team04= JM del Potro
|RD3-score04-1=4
|RD3-score04-2=6|RD3-score04-3=64

|RD4-seed01=1
|RD4-team01= N Djokovic|RD4-score01-1=6|RD4-score01-2=6|RD4-score01-3=
|RD4-seed02=
|RD4-team02= J Nieminen
|RD4-score02-1=4
|RD4-score02-2=3
|RD4-score02-3=
}}

Seção 2

Metade inferior
Seção 3

Seção 4

Qualificatório
Cabeças de chave

  Albert Ramos (Qualificado)
  Pablo Andújar (Qualificado)
  Victor Hănescu (Qualificado)
  Daniel Brands (Qualificado)
  Tobias Kamke (Primeira fase)
  Édouard Roger-Vasselin (Qualificado)
  Blaž Kavčič (Qualificador)

<li> Go Soeda (Primeira fase)
<li> Albert Montañés (Qualificado)
<li> Guillaume Rufin (Qualificador)
<li> Łukasz Kubot (Primeira fase)
<li> Thiemo de Bakker (Qualificador)
<li> Sergiy Stakhovsky (Qualificador)
<li> Philipp Petzschner (Qualificador)

Qualificados

  Albert Ramos  Pablo Andújar  Victor Hănescu  Daniel Brands'''

<li>  Jesse Huta Galung
<li>  Édouard Roger-Vasselin
<li>  Albert Montañés

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Quinto qualificador

Sexto qualificador

Sétimo qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S